Klugmann, Klugman:
 Norman John Klugmann (1912-1977), escritor y líder comunista británico;
 Brian Klugman (1975-), actor estadounidense;
 Jack Klugman (1922-2012), actor estadounidense.